Сломљено срце се може односити на:
 Сломљено срце (ТВ серија из 2005), мексичко-америчка ТВ серија
 Сломљено срце (ТВ серија из 2006), мексичка ТВ серија